Saran, comune francese nel dipartimento di Loiret.
 Saran, città del Kazakistan nella regione di Qaraǧandy.
 Saran è un cognome raro trovato in alcuni luoghi del Veneto, sud e sud-est del Brasile e anche in Argentina.
 Saran, nome commerciale del polivinildencloruro
 Saran è lo pseudonimo di un regista cinematografico Tamil